В сезоне 2009 года сборная России под руководством Даниэле Баньоли выиграла бронзу Мировой лиги, завоевала путёвку на чемпионат мира-2010 и заняла 4-е место на чемпионате Европы.

Хроника сезона 
Итальянец Даниэле Баньоли был выбран главным тренером сборной России 17 февраля на безальтернативной основе. В то время он возглавлял московское «Динамо», а по окончании чемпионата страны покинул столичный клуб и сосредоточился на подготовке сборной к сезону, начинающему очередной олимпийский цикл. «За те два года, что нахожусь в России, я успел познакомиться и с вашей страной, и с российскими игроками. Думаю, у мужской сборной есть прекрасный потенциал, чтобы добиваться самых больших высот. Постараюсь помочь ей в этом», — заявил новый рулевой российской команды.

К Мировой лиге сборная впервые готовилась на недавно введённой в строй тренировочной базе «Волей Град» под Анапой. На сборе работали 25 человек — кандидаты не только в главную команду, но и в студенческую, которой под руководством помощника Баньоли Бориса Колчинса предстояло выступление на Универсиаде в Белграде. За тренировками российских волейболистов также наблюдали добровольно приехавшие на базу наставники команд Суперлиги, в числе которых был и предшественник Баньоли на посту главного тренера сборной России Владимир Алекно.

Призвав в сборную довольно большое число игроков, ранее за неё ещё не выступавших, Баньоли в то же время максимально сохранил костяк команды Алекно. Из участников Олимпийских игр в Пекине в команде 2009 года не было только доигровщика Александра Корнеева и центрального блокирующего Алексея Остапенко, проходившего восстановление после полученной на Олимпиаде серьёзной травмы. Ещё двое участников Игр-2008, Александр Косарев и Вадим Хамутцких, пропустили Мировую лигу, но присоединились к сборной по ходу сезона. Заметным также стало новое появление в национальной команде Алексея Казакова, не привлекавшегося в неё с лета 2007 года. Новым капитаном российской дружины был выбран Сергей Тетюхин, начавший путь на пятую в своей карьере Олимпиаду: «Решение продолжить выступления за национальную команду далось оно мне очень нелегко. Мучили сомнения, стоит ли предпринимать новую попытку. Но прошло время — и желание появилось».

В первом матче сезона, против японцев в Токородзаве, в составе сборной дебютировали Алексей Черемисин, Евгений Сивожелез, Денис Калинин и Антон Асташенков. В следующем игровом уик-энде, проходившем в Гаване, свои силы в российской команде впервые попробовал Александр Бутько, прежде заигранный за сборную Белоруссии. Даниэле Баньоли также обратил внимание на Дмитрия Мусэрского и включил его в расширенную заявку на Мировую лигу, однако из-за проблем с коленом дебют в сборной молодого центрального «Локомотива-Белогорья» был отложен на следующий год.

Предсказуемо выиграв оба матча у сборной Японии, российская команда поделила очки с кубинцами и в дальнейшем в домашних турах, несмотря на усиление в лице не игравших в первых матчах сезона Сергея Тетюхина и Алексея Кулешова, продолжила чередовать победы и поражения. Из-за этого сборная России практически потеряла шанс занять первое место в группе и могла реально рассчитывать только на то, что покажет лучший результат среди тех команд, которые станут в группах вторыми. Более конкретно этот расклад означал, что россиянам надо было набрать 6 очков в матчах против команды Болгарии в Варне при условии, что не имеющая турнирной мотивации сборная Китая в Нанкине не позволит добиться того же итальянцам. В итоге всё сложилось как по заказу — подопечные Баньоли дважды обыграли Болгарию со счётом 3:0, выходя на второй матч вскоре после того, как «Скуадра Адзурра» лишь в пяти партиях сломила сопротивление китайцев, потеряв тем самым один турнирный балл.

Выступление в «Финале шести» сборная России начала со второго игрового дня, а в первом принимавшая турнир сборная Сербии обыграла американцев, лишившихся после победной пекинской Олимпиады половины основного состава, включая знаменитого связующего Ллоя Болла. Россияне также обыграли сборную США в трёх партиях и гарантировали себе выход в полуфинал независимо от результата матча с Сербией, однако проигрыш хозяевам вывел сборную России на бразильцев, которые шансов на финал не предоставили. Итогом турнира для команды Даниэле Баньоли стало 3-е место, а индивидуальным призом был награждён только либеро Алексей Вербов.

В начале августа в Тампере сборная России завоевала путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2010 года, одержав победы над всеми тремя соперниками по отборочной группе. Единственным неприятным итогом этого турнира стала травма мизинца правой руки у Максима Михайлова, из-за которой он на протяжении всего периода подготовки к стартующему через месяц чемпионату Европы был вынужден тренироваться по индивидуальной программе, не снимая гипсовой лонгеты и не прикасаясь к мячу. Поскольку участие Михайлова на Европе оказалось под вопросом, а из диагональных в команде оставался только Семён Полтавский, Баньоли снова вызвал Алексея Черемисина, пропустившего «Финал шести» Мировой лиги и турнир в Тампере, и все трое диагональных в итоге попали в заявку на чемпионат. Худшие опасения по поводу Михайлова не оправдались — начиная со второго игрового дня континентального первенства он мог полноценно тренироваться и играть. Состав национальной команды также пополнил дебютант Денис Бирюков, один из лучших игроков Универсиады в Белграде.

Чемпионат Европы в Турции сборная России начала с невыразительных, но всё же победных матчей против команд Эстонии и Нидерландов, а затем, набрав обороты, разгромила финнов в заключительной игре первого группового этапа и одержала победы во всех матчах второго этапа против куда более грозных команд Сербии, Италии и Болгарии. В соперники по полуфиналу жеребьёвка определила россиянам сборную Франции.

Игра с ней не заладилась с самого начала, в чём прежде была немалая заслуга и самих французов. Команда, традиционно цепко играющая в защите, на сей раз продемонстрировала просто феноменальную игру в этом компоненте, что стало залогом победы в двух стартовых сетах. Ко второму техническому перерыву в третьей партии «трёхцветные» лидировали — 16:12, но сработал излюбленный тактический ход Даниэле Баньоли — двойная замена, к которой он прибегал в каждом матче сезона. Вытащив партию на «балансе» (27:25), сборная России легко выиграла и следующий сет у заметно уставшего соперника. С начала решающей партии инициатива также находилась в руках российских волейболистов, которые хоть и позволили уступавшим со счётом 5:9 французам сократить отставание до минимума, после взятого тренером тайм-аута добились казалось бы решающего преимущества — 13:9. Но французы сначала уверенно «снялись» с подачи Сергея Гранкина, а в следующем розыгрыше подняли невероятный мяч после темповой атаки россиян и словно поймали второе дыхание, в то время как игроки российской команды стали выглядеть растерянными. На не самой опасной подаче Оливье Киффера сборная Франции смогла выйти вперёд — 14:13. Далее команды поочередно набирали очки до счёта 16:15, при котором Гийом Самика эйсом оформил поражение сборной России. После матча Баньоли заявил, что его подопечные в критический момент «потеряли голову» и «сдали почти выигранный матч».

В матче за третье место морально опустошённая тяжёлым поражением в полуфинале сборная России ничего не смогла противопоставить болгарам и впервые с 1997 года осталась за чертой призёров чемпионата Европы. Два игрока сборной были награждены индивидуальными призами: Юрий Бережко как лучший на подаче и Александр Волков как лучший в атаке.

Статистика матчей 
В 2009 году сборная России провела 27 официальных матчей, из которых 19 выиграла.

Неофициальные матчи

Игроки сборной в 2009 году

Дополнительные факты 
 В 2009 году на аренах Хабаровска и Сургута, впервые принимавших матчи сборной России, был установлен новый рекорд посещаемости домашних поединков национальной команды в рамках интерконтинентальных раундов Мировой лиги — 6332 зрителя в среднем за игру. Предыдущий рекорд (4555 зрителей за матч) держался с 2002 года.
 Матч чемпионата Европы против сборной Финляндии стал 200-м матчем за сборную в карьере Алексея Кулешова. Он стал шестым представителем символического Клуба Сергея Тетюхина, открытого в начале 2009 года газетой «Спорт-Экспресс». К сожалению, в юбилейной игре блокирующий российской команды получил повреждение, неудачно приземлившись на ногу после атаки, и в оставшихся матчах турнира участия не принимал.

Примечания

Ссылки 
 Мировая лига-2009 на сайте Международной федерации волейбола
 Отборочный турнир чемпионата мира-2010 (группа I) на сайте Международной федерации волейбола
 Чемпионат Европы-2009 на сайте Европейской конфедерации волейбола

2009
Спорт в России в 2009 году